Xerxes (griechisch; von persisch Chaschayar bzw. Khashayar) steht für:
 Xerxes I. (519–465 v. Chr.), achämenidischer Großkönig des Persischen Reichs und ägyptischer Pharao
 Xerxes II. (?–423 v. Chr.), Großkönig des persischen Achämenidenreichs
 Xerxes (Armenien) (?–um 202 v. Chr.), König des westlichen Armenien und Sohn des Abdissares
 Xerxes (Sohn des Mithridates VI.), Sohn des Königs Mithridates VI. von Pontos
 Xerxes, eine italienische Oper von Georg Friedrich Händel
 Xerxes (Pflanzengattung), eine Pflanzengattung
 XerxesDZB, niederländischer Fußballverein

Siehe auch: